Макрушин — русская фамилия.

Известные носители 
 Макрушин, Андрей Валентинович (род. 1934) — советский и российский зоолог-гидробиолог.
 Макрушин, Валерий Григорьевич (1940—2003) — инженер ЦКБМ, кандидат в космонавты.
 Макрушин, Николай Михайлович — член-корреспондент НААНУ.
 Макрушин, Сергей Анатольевич (род. 1975) — украинский спортсмен-пауэрлифтер. МСМК.

См. также

Примечания